Berclair ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berclair (Mississippi), im Leflore County
 Berclair (Tennessee), im Shelby County
 Berclair (Texas), im Goliad County